Велс има више значења:
 Велс, 
 Велс (Аустрија), град у Аустрији

 Округ Велс (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Велс (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Велс (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Велс (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Велс (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Велс (Невада), град је у америчкој савезној држави Невада

Особе 
 Алан Велс, британски атлетичар
 Херберт Џорџ Велс
 Орсон Велс, амерички режисер, глумац, сценариста и продуцент
 Ото Велс, немачки политичар